Az 1947–1948-as magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonegyedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. HFSE 36, 2. Partizán SC 35, 3. Dreher SK 34, 4. Budakalász 29, 5. Felten SC 29, 6. EMC 24, 7. VAOSZ 19, 8. Ganz TE 14, 9. Rákoshegyi TC 13 (visszalépett), 10. MÁV ISE 12, 11. Szabadkikötő 10 (visszalépett), 12. Ferencvárosi VSK 9 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sport 1948.07.17. (tabella)
Népsport 1948.09.17. (II. osztály)
Kézilabda híradó 1948.03.16. (OSZK) (terem)

N1947
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag